OLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olpoi (Vanuatu)